Brenton ima više značenja:
 Brenton, Treviso
 Brenton, Verona